Бреза (, , ) — город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноименной общины. Административно является частью Зеницко-Добойского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.

История 
Бреза как поселение впервые упоминается в документах, датируемых 2 веком, как Хедум Кастелум (Обитаемый замок). Древний город был столицей печально известных даэситов, ильрийского племени, которое контролировало большую часть территории современной центральной Боснии до того, как было разгромлено римлянами.

География 
По данным переписи населения 2013 года, население муниципалитета составляет 14 564 человека.

Образование 
В муниципалитете есть три начальные школы и две средние школы, одна из которых является гимназией, а другая - техническим/профессиональным училищем.

Примечания

Ссылки 

Города Федерации Боснии и Герцеговины